Чайковичи — топоним:

 Чайковичи — бывшая деревня под Брянском (ныне в составе города)
 Чайковичи — село в Самборском районе Львовской области (Украина)